Марти́н Са́стре (; род. 13 февраля 1976, Монтевидео) — уругвайский режиссёр и художник.

За свою работу в видеоиндустрии, по созданию скульптур, фотографий и рисунков, признаётся одним из самых известных современных латиноамериканских художников..

Биография 
Мартин Састре родился в Британском госпитале в Монтевидео в 1976 году. Среди его предков — румыны, баски, французы и русские. Довольно рано начал проявлять интерес к съёмкам фильмов — уже в 8 лет стал снимать на домашнее видео сцены с участием своих братьев, сестёр и других родственников.

В 2002 году переехал в Мадрид благодаря гранту Fundación Carolina, который находился под патронажем правительства Испании. В последующие годы получил ряд наград за свои короткометражные работы для видео, а также за достижения в области художественного искусства.

В 2010 году снял первую свою большую работу в кино — одноимённый фильм по книге Дани Умпи «Мисс Такуарембо» с участием Наталии Орейро и Росси де Пальмы.

Работа в качестве режиссёра видео 
 2000 The E! True Hollywood Story, Heidiboy Channel
 2001 Masturbated Virgin I, Masturbated Virgin II, Sor Kitty: The Missonary Nun
 2002 Videoart: The Iberoamerican Legend, The Iberoamerican Videoart Awards
 2003 The Martin Sastre Foundation, Nadia walks with me
 2004 Montevideo: The Dark Side of the Pop, La Mano en el Fuego, Bolivia 3: Confederation Next
 2005 Diana: The Rose Conspiracy
 2006 Freaky Birthday: When Robbie became Martin
 2007 Lala meets Barney, Fiebre Forever
 2008 Kim x Liz, Madonna meets Sor Kitty (Latins do it better)
 2009 ¿Qué pretende Usted de mí? Mensaje de la Argentina al Fondo Monetario Internacional
 2014 Protocolo celeste

Киноработы 
 2010 Мисс Такуарембо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кинорежиссёры Уругвая
Художники Уругвая